Público (port./span. ‚Publikum‘, ‚öffentlich‘) steht für:
 Público (Portugal), eine portugiesische Tageszeitung
 Público (Spanien), eine spanische Onlinezeitung